Tony Ward (1924-2006), attore australiano
Tony Ward (1954-), rugbista a 15 irlandese
Tony Ward (1959-), modello, attore, fotografo e pittore statunitense